Meszna heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Meszna (Słupca), Dorf im Powiat Słupecki der Woiwodschaft Großpolen
 Meszna (Wilkowice), Dorf im Powiat Bielski der Woiwodschaft Schlesien